Kański ist der Familienname folgender Personen:
 Józef Kański (* 1928), polnischer Musikkritiker
 Tadeusz Kański (1902–1950), polnischer Schauspieler und Filmregisseur